Rheborg är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Ulric Rheborg (1783–1857), svensk militär och tecknare
 Johan Rheborg (född 1963), svensk skådespelare
 Rolf Rheborg (1922–1983), svensk sjömilitär

Svenska efternamn